Nikolaj Sokolov (kunstenaar) : Russische kunstenaar
 Nikolaj Sokolov (atleet) : Sovjet-Russische atleet